Санфорд — слово, англосаксонского происхождения, являющееся фамилией, личным именем и названием ряда географических объектов:

Персоналии 
  — представительница религиозного течения Inner Healing Movement.
  — доминикский крикетист, играющий в команде Подветренных островов.
 Арлин Санфорд — американский телевизионный режиссёр.
  — канадский актёр.
  — американский дипломат, бизнесмен. Посол США в Бельгии.
  — американский спортсмен. Золотой призёр забега на 100 метров кубка IAAF 1979 года в Монреале.
  — канадский хоккеист.
  — американский бейсболист. Обладатель награды МЛБ.
  — американский бейсболист.
  — американский политик еврейского происхождения.
  — американский бизнесмен еврейского происхождения, владелец конюшен. 
  — американский генетик.
  — один из первых губернаторов города Плимута.
  — американский писатель и сценарист еврейского происхождения.
  — представитель аналитической психологии, религиозный деятель протестантизма.
  — американский фермер и политик.
  — английский писатель.
 Джон Элрой Санфорд — настоящее имя актёра Редда Фокса.
 Джосеф Санфорд — один из псевдонимов американского дирижёра и композитора Иосифа Гершенсона.
  — американский сценарист.
  — израильский спринтер американского происхождения.
 Изабель Санфорд — американская актриса.
  — американский политик.
 Кёртис Санфорд — канадский хоккеист.
  — американский популяризатор науки, нейрофизиолог.
  — американский хирург и орнитолог.
  — игрок американского футбола.
  — игрок и тренер по американского футбола.
 Марк Санфорд — американский политик.
  — американский педагог.
  — американский адвокат и политик.
  — американский политик еврейского происхождения.
  — американский редактор и политик.
  — американский спортсмен восточных боевых искусств.
  — американский политик.
  — американский астроном.
  — американский политик еврейского происхождения.
  — американский бизнесмен и политик.
  — американский политик.
  — американский бейсболист.
 Терри Санфорд — американский политик.
  — американский бизнесмен, банкир, филантроп.
  — американский физик. Обладатель премии Ханнеса Альфена.
  — канадский политик, бизнесмен, филантроп.
  — американский композитор, преподаватель, врач.
  — полинезийский политик.
  — американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров группы банков компании Bankers Trust. 
  — американский баскетболист.
  — американский психолог, 11 президент Американской психологической ассоциации.
  — американский адвокат, поэт, политик XIX века.
  — американский юрист, член Верховного суда США.
  — американский актёр.

География 
  — населённый пункт в штате Алабама, США.
  — невключённая территориальная единица штата Канзас, США.
  — населённый пункт в штате Колорадо, США.
 Санфорд — тауншип в округе Грант, Миннесота, США.
  — невключённая территориальная единица штата Миссисипи, США..
 Санфорд — город в округе Йорк, в штате Мэн, США.
  — населённый пункт в штате Нью-Йорк, США.
  — населённый пункт в штате Северная Каролина, США.
  — населённый пункт в штате Флорида, США.
  — административно-территориальная единица в Манитобе, Канада.
 Санфорд — щитовой вулкан, расположенный в Аляске, США.
 Санфорд — стадион в Афинах, США.
  — аэропорт в штате Флорида, США.

Биология 
 Лемур Санфорда — примат из семейства Лемуровых, названный в честь .
 Sanford's white-eye — птица семейства Белоглазковых, названная в честь .
 Diomedea sanfordi — латинское наименование вида Северного королевского альбатроса в честь американского американского .

Культура 
 Sanford and Son — американский сериал.

Другое 
 Санфорд — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Сэнфорд